Bazi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bazi (socken), Sichuan, 
 Bazi (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar